Aldiran Santana (Simão Dias, 22 de março de 1986), mais conhecido pelo nome artístico de Unha Pintada, é um cantor e compositor brasileiro. Tornou-se conhecido no ritmo arrocha, sendo um dos principais nomes do gênero.

Carreira 
A banda do cantor Unha Pintada foi criada em julho de 2011, pelo cantor e compositor Aldiran Santana no povoado Barroca, zona rural do município de Simão Dias, Sergipe. 

Aldiran iniciou na carreira musical ainda adolescente, quando cantava no Povoado Barroca e em lugares próximo de onde morava, juntamente com um amigo que tocava violão. Tempos depois, seguiu carreira solo. A princípio,  o mesmo se apresentava em barzinhos na Zona Rural do município de Simão Dias, conciliando com o seu trabalho no campo, colhendo milho na roça. O estilo de cantar suas composições, misturam brega, arrocha e letras românticas.  Aldiran cresceu ouvindo músicas  da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, sua referência na música.

O artista é reconhecido como unha pintada, porque o mesmo tem hábito de pintar as unhas. Ele conta que viu o cantor Chrystian da dupla Chrystian & Ralf, com uma unha pintada e curtiu a ideia. Então começou a pintar suas unhas também, a cor escolhida foi o preto e depois disso ele não parou mais de pintar as unhas. 

Seu primeiro show para um público maior aconteceu no Povoado Brinquinho, na cidade de Simão Dias. A partir daí, desde as suas primeiras aparições, o cantor Unha Pintada vem popularizando o arrocha, gênero que no qual ganhou destaque nacional. Tornou-se notório por cantar suas próprias músicas que fez o maior sucesso como "Amor Inesquecível", "Desculpe Amor", "Lábios Cor de Mel", "Perdeu", "A Carta", "Furacão", "Gotas De Oceanos", "Eu Me Apaixonei", "Feiticeira", "Olhos Iluminados", "Pedaços Do Meu Coração", "Amiga", "Mãe", "Traição Na Academia", "Fiquei Docinho", "Tomei Vergonha". Também é conhecido por suas  regravações de artistas. Unha Pintada acumula números expressivos no Spotify Brasil, no Youtube e sendo um dos que estão no topo na plataforma Sua Música.

Possui mais de 10 anos de carreira e acumula mais de 10 álbuns lançando e alguns DVDS promocionais. Unha Pintada ja cantou com Japinha Conde, Priscila Senna, Pablo, Tayrone entre outros.

Vida pessoal 
Aldiran santana é casado com Mirelle Araújo e tem três filhos: Miguel, Maria Kiara e Maria Kauane.

Ligações externas 

Cantores de Sergipe
Compositores de Sergipe
Cantores de arrocha
Naturais de Simão Dias